

Zoologie 
 Les animaux dits « à sang froid » sont ceux qui ont une température corporelle qui varie avec celle de leur milieu.

Littérature 
 Sang Froid, une collection de bandes dessinées publiée par les éditions Delcourt.

Cinéma 
 Sang-froid, un  film américain de Reb Braddock, sorti en 1996 ;
 Sang-froid, titre québécois de Drive, film américain de Nicolas Winding Refn, sorti en 2011.
 Sang froid ou Poursuite de sang-froid au Québec, un film américain de Hans Petter Moland, et sorti en 2019.

Télévision 
 Sang froid, un téléfilm français de Sylvie Verheyde diffusé en 2008 à la télévision ;

Musique 
 Sang froid, un album de Sinik sorti en 2006.

Presse 
 Sang-froid, revue trimestrielle dédiée à la justice, à l'investigation et au polar crée en .

Entreprise 

 Sang Froid (entreprise), est une entreprise spécialisé dans la décontamination post-mortem crée en janvier 2017.

Voir aussi
 

Homonymie de titre